Osoby o tym nazwisku:
 Matej Oravec – słowacki piłkarz
 Oliver Oravec – słowacki duchowny
 Tomáš Oravec – słowacki piłkarz